Волынцево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Волынцево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Волынцево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Волынцево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Волынцево — село в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Волынцево — село в Путивльском районе Сумской области.